Гилермо Себастия̀н Кория () е аржентински тенисист. Най-доброто му постижение е достигането до финал на Ролан Гарос през 2004 г., където губи в оспорван пет сетов мач от сънародника си Гастон Гаудио.

Кръстен е на аржентинския тенисист Гилермо Вилас.

През 2001 г. дава положителна допинг-проба за нандролон и първоначално е наказан за срок от две години. След обжалване наказанието му е намалено на 7 месеца. Кория завежда дело срещу компанията - производител на мултивитамини и хранителни добавки за 10 милиона долара обезщетение за пропуснати ползи. Постигнато е извънсъдебно споразумение за неизвестна сума. 

През сезоните 2003, 2004 и 2005 г. Гилермо Кория неизменно е в топ 10 на световната ранглиста по тенис. През 2006 и следващите години след множество контузии и претърпяни операции изпада от топ 100.

Кория е специалист на червена настилка, като почти всички турнири, в които достига до финал, се играят на клей.

През април 2009 г. обявява официално отказването си от активна състезателна кариера.

Финали

Титли на сингъл (9)

Загубени финали на сингъл (11)

Класиране в ранглистата в края на годината

Източници

Вижте също 
 Списък на тенисисти, замесени в допинг скандали

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Аржентински тенисисти